Брус — многозначный термин, который может означать:
 Брус (механика) — форма материала.
 Брус (пиломатериал) — разновидность пиломатериала.
 Брус (оружие) — разновидность булавы.
 А также быть названием ряда населённых пунктов, административно-территориальных единиц и других топонимов или фамилией (см. ниже).

Населённые пункты

Беларусь 
 Брус (Могилёвская область) — деревня, Старошкловский сельсовет, Шкловский район, Могилёвская область.

Россия 
 Брус (Новгородская область) — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Брус (Псковская область) — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Сербия 
 Брус (Сербия) — город в Сербии.

Административно-территориальная единицы

Канада 
 Брус (графство) — графство в Юго-Западной Онтарио, области в канадской провинции Онтарио.

Сербия 
 Брус (община) — община в Сербии.

Франция 
 Брус (Крёз) — коммуна во Франции, департамент Крёз.
 Брус (Пюи-де-Дом) — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.
 Брус (Тарн) — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Брус-ле-Шато — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Брус-э-Вилларе — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.

США 
 Брус (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.

Другие топонимы 
 Брус (национальный парк) — национальный парк Канады.
 Брус (полуостров) — полуостров в провинции Онтарио (Канада).

Фамилия 
 Брус, Василий Хомич (род. 1954) — украинский государственный и политический деятель.
 Брус, Влодзимеж (1921—2007) — польский экономист. 
 Брус, Гюнтер (род. 1938) — австрийский художник—абстракционист.
 Брус, Иоганнес (род. 1942) — немецкий скульптор, художник и фотограф.
 Брус, Ровена (1919—1999) — английская шахматистка, международный мастер (1951) среди женщин.

См. также 
 Ла-Брус
 ЛВЛ-Брус
 Профилированный брус
 
 Brouss.
 
 Брусе
 Брусс